Басараб — имя и фамилия.

Носители имени 
 Басараб I Основатель — воевода (князь) Мунтении с 1310/1319, Олтении и всей Валахии с 1330 по 1352 год.
 Басараб II — господарь Валахии из династии Басарабов-Данешти (1442—1443).
 Басараб III Старый — господарь Валахии из династии Басарабов-Данешти (1473, 1474, 1474, 1475—1476, 1476—1477).
 Басараб IV Цепелюш — господарь Валахии из династии Басарабов-Данешти (1477—1481, 1481—1482).
 Нягое Басараб — господарь Валахии из династии Крайовеску (1512—1521).

Носители фамилии 
 Басараб, Андрей (род. 1992) — украинский гандболист.
 Басараб, Мария Александровна (род. 1990) — российская гандболистка.
 Басараб, Ольга Михайловна (урожд. Левицкая; 1889—1924) — активистка украинского национального движения.

Топонимы 
 Басараб — станция Бухарестского метрополитена.

См. также 
 Басарабы
 Бессараб
 Бесараб